Barbini – antica famiglia di vetrai presente a Murano a partire dalla seconda metà del XVI secolo
 Giovanni Barbini – ufficiale italiano
 Guglielmo Barbini – incisore italiano specializzato in incisioni su vetro
 Matteo Barbini – rugbista a 15 italiano
 Nicolò Barbini – incisore italiano specializzato in incisioni su vetro